Piotr Głogowski (1889-), podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Piotr Głogowski, siatkarz
 Piotr Głogowski, duchowny